Millersburg (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Millersburg (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Millersburg (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Millersburg (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Millersburg (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Millersburg (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània